L' peut faire référence à :
 l'espace François-Mitterrand, parc à Château-Chinon ;
 l'espace François-Mitterrand, salle de spectacle et omnisports à Figeac ;
 l'espace François-Mitterrand, salle de spectacle et omnisports à Mont-de-Marsan.

Voir aussi 
 François Mitterrand